Janne Ylijärvi (ur. 14 marca 1979 w Göteborgu) – fiński skoczek narciarski, reprezentant klubu Lahden Hiihtoseura.

Przebieg kariery 
Jego największym sukcesem w karierze jest zajęcie 2. miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001/2002. Po raz pierwszy wystąpił w reprezentacji swojego kraju w 1999, ale pierwsze punkty w Pucharze Świata wywalczył w Val di Fiemme 21 grudnia 2001, zajmując 14. pozycję. Później jeszcze czterokrotnie awansował do czołowej trzydziestki konkursów. Miało to miejsce w Garmisch-Partenkirchen (1 stycznia 2002, 28. miejsce), w Hakubie (24 stycznia 2002, 13. miejsce), w Sapporo (26 stycznia 2002, 15. miejsce) oraz w Lahti (14 marca 2003, 25. miejsce).

Jego rekord życiowy w długości skoku wynosi 198,5 metra (wynik uzyskany w Planicy 22 marca 2002 roku). Po raz ostatni w międzynarodowych zawodach wystąpił w grudniu 2004.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Courchevel – 29 stycznia 2000 (1. miejsce)
  Mislinja – 8 lutego 2000 (2. miejsce)
  Rovaniemi – 24 marca 2000 (1. miejsce)
  Westby – 11 lutego 2001 (2. miejsce)
  Ishpeming – 24 lutego 2001 (3. miejsce)
  Calgary – 25 sierpnia 2001 (3. miejsce)
  Calgary – 26 sierpnia 2001 (3. miejsce)
  Park City – 2 września 2001 (3. miejsce)
  Ruka – 17 listopada 2001 (1. miejsce)
  Ruka – 18 listopada 2001 (1. miejsce)
  Lahti – 15 grudnia 2001 (1. miejsce)
  Lahti – 16 grudnia 2001 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Göteborgu